Cox Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Cox Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Cox Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey